Гран-при Италии 1996 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 8 сентября 1996 года.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии